Przełom Bystrzycy (Góry Sowie)
 Przełom Bystrzycy (Rumunia)